El Gran Premio de Malasia de Motociclismo de 1993 fue la segunda prueba de la temporada 1993 del Campeonato Mundial de Motociclismo. El Gran Premio se disputó el 4 de abril de 1993 en el Circuito de Shah Alam.

Resultados 500cc

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias 

</center>

Gran Premio de Malasia de Motociclismo
Grandes Premios de motociclismo 1993